Buda je lahko:

 Buda - ustanovitelj budizma
 Budim (madžarsko Buda) - del Budimpešte  na desnem bregu Donave